Хамфри има више значења:
 Хамфри (Арканзас)
 Хамфри (Небраска)